Nazwą żarłacz ludojad określane są 2 gatunki ryb chrzęstnoszkieletowych:
 żarłacz ludojad – Carcharodon carcharias
 żarłacz ludojad – Prionace glauca

Przypisy